Крупецька сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район
 Крупецька сільська рада — Хмельницька область, Славутський район